Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2003, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Kristof Vliegen che ha battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo 6-1, 4-6, 6-0.

Teste di serie

Assente
 Michel Kratochvil (primo turno)
 Magnus Norman (primo turno)
 Albert Montañés (secondo turno)

 Christophe Rochus (quarti di finale)
 Željko Krajan (quarti di finale)
 Jan Vacek (primo turno)
 Giorgio Galimberti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2003